Fountain City peut faire référence à :
 Fountain City,une localité du comté de Wayne dans l'Indiana,
 Fountain City, une banlieue de Knoxville dans le Tennessee,
 Fountain City,une localité du comté de Buffalo dans le Wisconsin,